Totonicapán – miasto w Gwatemali
 Totonicapán – departament Gwatemali